Miguel Ángel Ruiz García – ex calciatore spagnolo
 Samuel Ruiz García – vescovo cattolico messicano